Snookerns världsranking 2011/2012 är den professionella snookerrankingen för de spelare som tagit sig till säsongen 2011/2012 från säsongen 2010/2011. Poängen innefattar helt eller delvis, beroende på revision, snookerns världsrankingspoäng från 2009/2010 och 2010/2011.

Referenser 

Världsranking